Вопша:
 Вопша — река в Ярославской области, впадает в Костромской залив Горьковского водохранилища;
 Вопша — деревня Большеколпанского сельского поселения Гатчинского района Ленинградской области;
 Вопша (Вобша, Серп) — река в Рязанской и Тамбовской областях, левый притоко Цны.